Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2010, odbyły się w dniach 20-28 marca 2010 w kanadyjskim Swift Current, na lodowisku Credit Union iPlex. 

Obrończyniami tytułu mistrzowskiego z 2009 były Chinki (Wang Bingyu). Na mistrzostwach świata zadebiutowały Łotyszki, które wygrały challenge przeciwko Finkom podczas Mistrzostw Europy 2009. Zajęły ostatnie miejsce, niespodziewane wygrywając spotkanie z Amerykanami.

Tytuł mistrzyń świata wywalczyły Niemki (Andrea Schöpp), które pokonały w finale Szkocję (Eve Muirhead) 8:6. Jest to drugi złoty medal dla Niemiec, poprzedni 22 lata wcześniej (MŚ 1988) także zdobyła Schöpp, w skład tamtej drużyny również wchodziła Monika Wagner. Meczu o brązowy medal wygrały Kanadyjki (Jennifer Jones) pokonując 9:6 debiutującą na mistrzostwach świata drużynę Cecilii Östlund ze Szwecji.



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
28 marca 2010, 15:00

Mały finał 
28 marca 2010, 10:00

Półfinał 
27 marca 2010, 17:00

1-2 
26 marca 2010, 20:00; Liczba widzów: 2 704

3-4 
27 marca 2010, 12:00

Tie-breaker 
26 marca 2010, 13:30; Liczba widzów: 2 054

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
20 marca 2010; 14:00; Liczba widzów: 2 287

Sesja 2. 
20 marca 2010; 19:00; Liczba widzów: 2 567

Sesja 3. 
21 marca 2010; 8:30

Sesja 4. 
21 marca 2010; 13:30; Liczba widzów: 2 410

Sesja 5. 
21 marca 2010; 19:00; Liczba widzów: 2 319

Sesja 6. 
22 marca 2010; 8:30; Liczba widzów: 1 816

Sesja 7. 
22 marca 2010; 13:30; Liczba widzów: 2 145

Sesja 8. 
22 marca 2010; 19:30

Sesja 9. 
23 marca 2010; 9:30; Liczba widzów: 1 955

Sesja 10. 
23 marca 2010; 13:30; Liczba widzów: 1 990

Sesja 11. 
23 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 2 519

Sesja 12. 
24 marca 2010; 8:30; Liczba widzów: 1 976

Sesja 13. 
24 marca 2010; 13:30; Liczba widzów: 2 366

Sesja 14. 
24 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 2 130

Sesja 15. 
25 marca 2010; 8:30; Liczba widzów: 1 931

Sesja 16. 
25 marca 2010; 13:30; Liczba widzów: 2 023

Sesja 17. 
25 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 2 723

Statystyki

Chiny

Dania

Japonia 

 1 - 1.:Ōmiya, 2.:Yamaura, 3. i skip: Meguro, 4.: Motohashi
 2 - Ōmiya otwierającą, Motohashi trzecia
 3 - Ōmiya druga, Motohashi trzecia
 4 - Motohashi trzecia, Yamaura druga

Kanada 

 1 - Clark-Rouire zastąpiła Askin

Łotwa 

 1 - Munča zastąpiła Bikše
 2 - Grava-Ģērmane druga, Krusta trzecia

Niemcy

Norwegia

Rosja 

 1 - Priwiwkowa na pozycji trzeciej, na czwartej Sidorowa
 2 - Fomina jako trzecia, Sidorowa skipem.
 3 - Priwiwkowa zastąpiła Ezekh

Stany Zjednoczone 

 1 - Hallisey została zastąpiona przez Schultz

Szkocja 

 1 - Reid zastąpiła Laird

Szwajcaria 

 1 - Winkelhausen zastąpiła Ramstein-Attinger
 2 - Feltscher otwierająca, Winkelhausen trzecia, Bourquin czwarta
 3 - Bourquin czwarta, Feltscher trzecia

Szwecja

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa zawodów
 

2010
2010 w curlingu
2010 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Saskatchewan